Propylacetat ist die verkürzte und etwas ungenaue Bezeichnung für mehrere isomere chemische Verbindungen:

 n-Propylacetat (meist ist dieses gemeint)
 i-Propylacetat